«Parasite Eve» — роман японского писателя Хидэаки Сэны, первоначально выпущенный издательством Kadokawa Horror Bunko, и по которому впоследствии в 1997 году вышел фильм, а в 1998 видеоигра. Затем, в 1999 году была выпущена и вторая, а позже и третья видеоигры.
  — фильм 1997 года.
 Parasite Eve (игра) — видеоигра 1998 года.
 Parasite Eve II — видеоигра 1999 года.
 Parasite Eve III (The 3rd Birthday) — видеоигра 2010 года.
 Parasite Eve (серия игр) — игры от компании Square.
 «Parasite Eve (песня)» — сингл 2020 года британской рок-группы Bring Me the Horizon с их предстоящего восьмого альбома Post Human.